Oʻzbekiston PFL (2011) – 20. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Bunyodkor Taszkent. Tytuł króla strzelców zdobył Miloš Trifunović, który w barwach klubu Bunyodkor Taszkent strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Oʻzbekiston PFL

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2011 w piłce nożnej
2011 w Uzbekistanie